Cryptodiscus — рід лишайників родини Stictidaceae. Назва вперше опублікована 1838 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 15 видів роду Cryptodiscus:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1838. Icones fungorum hucusque cognitorum. 2:1-43 — P.37

Роди грибів
Stictidaceae
Лишайники